HVF est un sigle qui peut désigner :
 Homme vers femme, une femme trans ;
 , une usine indienne de fabrication d'équipements lourds pour la guerre ;
 Herbiers Vendée Football, un ancien nom des Vendée Les Herbiers Football, un club de football français.